Кайнбах-бай-Грац () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

. Официальный код  —  60623.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Маг. Манфред Шёнингер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.
 Партия UBL занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии